Rendering bazujący na fizyce – model cieniowania
 Patrol Boat, River – oznaczenie United States Navy dla łodzi patrolowych